Wyspy zaczarowane – zbiór esejów Waldemara Łysiaka
 Zaczarowane Wyspy – fikcyjne wyspy ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia